2 miejscowości w Polsce: 
 Żardeniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany 
 Żardeniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki